Elsner (Elsnerová), také Elßner (Elssner):
 Andrea Elsnerová (* 1977, Zábřeh na Moravě), česká divadelní a filmová herečka a dabérka
 Hannelore Elsner, née Elstner (1942, Burghausen – 2019, München), německá herečka
 {{Jazyk|pl|Józef (Antoni Franciszek) Elsner, také: Józef Ksawery Elsner}},  (1766, Grottkau (Grodków) – 1854, Elsnerów, Varšava), německý skladatel, učitel hudby a hudební teoretik, svobodný zednář
 Marko Elsner (1960-2020) - slovinský fotbalista
 Wilhelm Elsner (1869, Brno – 1903, Praha), moravský operní pěvec

Související články 
 Elstner

Německá příjmení